Vila Cova à Coelheira pode ser:

 Vila Cova à Coelheira - freguesia no concelho de Seia, Portugal
 Vila Cova à Coelheira - freguesia no concelho de Vila Nova de Paiva, Portugal

Pode também estar à procura simplesmente de Vila Cova:
 Vila Cova - freguesia no concelho de Barcelos, Portugal
 Vila Cova - freguesia no concelho de Fafe, Portugal
 Vila Cova - freguesia no concelho de Penafiel, Portugal
 Vila Cova - freguesia no concelho de Vila Real, Portugal

Desambiguação